«Какие наши годы!» — исторический телепроект, выходивший на «Первом канале» с 6 ноября 2010 по 28 августа 2011 года по выходным вечером, чаще всего — в 21:15, после программы «Время». Ведущие — Леонид Парфёнов и Татьяна Арно.

О программе 
По словам Леонида Парфёнова, проект «Какие наши годы!» не является продолжением программы «Намедни. Наша эра» или её новой версией. Программа выглядит похожей больше на шоу, чем на журналистскую работу. Съёмки программы проходили в павильоне, выстроенном по примеру старого двора, где за атмосферу отвечают не только предметы соответствующей эпохи, но и детали: вкусы, запахи, существовавшие в этот период цены на товары народного потребления. По структуре программа сформирована не столько как рассказ, а скорее как погружение в конкретную историческую эпоху. Авторы считали, что тем самым они открывают окно в прошлое, чтобы зрители смогли увидеть те события уже с высоты прожитых лет.

В студию к ведущим проходят известные люди и эксперты, которые представляют свои взгляды на прошлое. Каждый выпуск посвящён одному конкретному году из советской и российской истории. Темы передачи — реалии, характерные выбранного в качестве лейтмотива повествования года. Это могут быть музыкальные хиты, законы, фильмы, сериалы, постановления ЦК КПСС, социальная история. Журналист «Известий» Анатолий Макаров сравнил «Какие наши годы!» с программой «Старая квартира» — историческим ток-шоу, выходившим в 1990-е и 2000-е годы на канале РТР. В его основе также лежали личные воспоминания участников о счастливом прошлом и реалиях выбранного для обсуждения года.

В анонсах телепередачи, озвученных диктором «Первого канала» Алексеем Неклюдовым, «Какие наши годы!» были ошибочно названы «новым проектом Леонида Парфёнова» (также авторство приписывалось ему сайтом студии «Индиго», руководитель которой Сергей Надеждин выступал шеф-редактором программы). Хотя, по факту, в отличие от проектов «Намедни», «Российская империя» и др., он не был его автором, делал его не самостоятельно и даже вёл его в паре с соведущей Татьяной Арно, о чём рассказал в интервью. Когда в эфире пошли трейлеры второго выпуска, упоминание авторства Парфёнова в роликах оставалось, однако эту приписку из анонсов убрали после того, как 25 ноября 2010 года на премии имени Владислава Листьева он произнёс речь о цензуре на телевидении.

В эфир вышло всего 13 выпусков, после чего программа была по неизвестным причинам закрыта. При этом были показаны не все отснятые выпуски. В 2014 году программа «Какие наши годы!» снова была объявлена в сетке вещания «Первого канала» от 5 июля в 14:20. В анонсах не уточнялось, в каком виде программа вновь выйдет в эфир (повторы или премьерные выпуски). Но в самый последний момент её убрали из сетки вещания канала на его официальном сайте, а в телеэфире вместо неё показали программу «Народная медицина» и концерт «Все хиты Юмор FM на „Первом“».

Выпуски

Первый сезон 
 Первый выпуск — 1972 год (6 ноября 2010 года)
 Второй выпуск — 1968 год (28 ноября 2010 года)
 Третий выпуск — 1982 год (16 января 2011 года)
 Четвёртый выпуск — 1962 год (13 февраля 2011 года)
 Пятый выпуск — 1957 год (27 февраля 2011 года)

Второй сезон 
 Шестой выпуск — 1975 год (1 мая 2011 года)
 Седьмой выпуск — 1991 год (4 июня 2011 года)
 Восьмой выпуск — 1984 год (26 июня 2011 года)
 Девятый выпуск — 1959 год (30 июля 2011 года)
 Десятый выпуск — 1964 год (6 августа 2011 года)
 Одиннадцатый выпуск — 1978 год (14 августа 2011 года)
 Двенадцатый выпуск — 1987 год (21 августа 2011 года)
 Тринадцатый выпуск — 1993 год (28 августа 2011 года)

Приглашённые знаменитости

Первый выпуск 
 Михаил Ефремов
 Борис Гребенщиков
 Эдита Пьеха
 Константин Меладзе
 Леонид Ярмольник
 Анатолий Карпов
 Сергей Шнуров
 Сергей Безруков
 Александр Баширов
 Виктория Токарева
 Вячеслав Фетисов
 Борис Михайлов
 Владимир Петров

Второй выпуск 
 Алексей Маклаков
 Пётр Толстой
 Армен Джигарханян
 Фёдор Бондарчук
 Александр Васильев
 Ксения Собчак
 Геннадий Хазанов
 Игорь Кириллов
 Екатерина Андреева
 Вера Брежнева

Третий выпуск 
 Людмила Гурченко
 Леонид Володарский
 Сергей Рябков
 Андрей Кнышев
 Дмитрий Дибров
 Владимир Груздёв
 Михаил Куснирович
 Михаил Косарев

 Андрей Макаревич
 Олег Меньшиков
 Григорий Ревзин

Четвёртый выпуск 
 Николай Степанов
 Евгения Чирикова
 Лариса Голубкина
 Эвелина Хромченко
 Борис Жутовский
 Борис Акунин
 Иосиф Бакштейн
 Пётр Налич
 Гарик Харламов

Пятый выпуск 
 Рената Литвинова
 Владимир Познер
 Татьяна Самойлова
 Александр Васильев
 Леонид Ярмольник
 Илья Лагутенко

Шестой выпуск 
 Александр Друзь
 Андрей Козлов
 Борис Крюк
 Сева Новгородцев
 Лолита Милявская
 Оскар Кучера
 Андрей Рожков
 Татьяна Устинова
 Александр Цекало
 Валерий Кубасов
 Алексей Леонов
 Елена Метёлкина
 Эдуард Хиль

Седьмой выпуск 
 Владимир Жириновский
 Рамзан Кадыров
 Александр Новиков
 Виктор Геращенко
 Михаил Пореченков
 Валентин Юдашкин
 Богдан Титомир
 Тимати

Восьмой выпуск 
 Николай Фоменко
 Александр Семёнов
 Владимир Ноздрин
 Ляйсан Утяшева
 Елена Ханга
 Елена Скороходова
 Александр Починок
 Егор Холмогоров
 Сергей Сельянов
 Top 9
 Игорь Бухаров
 Вячеслав Никонов
 Браво

Девятый выпуск 
 Виктор Суходрев
 Дмитрий Глуховский
 Дмитрий Быков
 Александр Лебедев
 Леонид Якубович
 Михаил Погосян
 Ирина Крутикова
 Ирина Скобцева
 Михаил Гришанков
 Павел Чухрай
 Billy’s Band

Десятый выпуск 
 Оксана Фёдорова
 Роман Юнусов
 Алексей Лихницкий
 Александр Починок
 Александр Петлюра
 Валерий Золотухин
 Дмитрий Брекоткин
 Олег Сиенко
 Борис Акунин
 Пётр Толстой
 Сергей Кургинян
 Каста

Одиннадцатый выпуск 
 Пётр Заев
 Константин Цзю
 Геннадий Шевченко
 Юрий Кобаладзе
 Софико Шеварднадзе
 Марк Захаров
 Константин Ремчуков
 Дмитрий Борисов
 Виктор Корчной
 Анатолий Карпов
 Ирина Крутикова
 Александр Васильев
 Леонид Каневский
 Dino MC 47

Двенадцатый выпуск 
 Михаил Прохоров
 Сергей Минаев
 Матиас Руст
 Игорь Мальцев
 Виктор Боссерт
 Артём Тарасов
 Рамзес Тлякодугов
 Олег Емельянов
 Роман Дудушкин
 Сергей Глушко
 Пётр Шкуматов
 Дмитрий Платонов
 Виктор Геращенко
 Андрей Макаров
 Александр Кушнер
 Вячеслав Бутусов

Тринадцатый выпуск 
 Пётр Листерман
 Александр Руцкой
 Борис Краснов
 Эдуард Сагалаев
 Михаил Осокин
 Владимир Жириновский
 Сергей Ястржембский
 Александр Иншаков
 Игорь Свинаренко
 Игорь Григорьев
 Альберт Попков
 Светлана Иванникова
 Виталий Сидоров
 Михаил Гришанков
 Чиж & Co

Мнения 
Проект «Какие наши годы!» вызвал по большей степени негативные отзывы со стороны зрителей и телеобозревателей. Журналист Андрей Архангельский писал:

Кандидат искусствоведения из Санкт-Петербурга Виталий Потёмкин отмечал:

Екатерина Сальникова:

Арина Бородина:

Сергей Варшавчик отмечал, что проект «Какие наши годы!» является не более, чем повторением уже пройденного Парфёновым в его авторских проектах 1990-х и 2000-х годов. Критиковалась затянутость передачи, пассивная массовка, почти не взаимодействовавшая с ведущими и гостями, а также явная неуверенность главного ведущего в данном развлекательном формате.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на Первом канале

Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Телепередачи Первого канала
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи, запущенные в 2010 году
Телепередачи, закрытые в 2011 году